У́лица Ре́пина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. Часть из этих улиц названа в честь украинского художника Ильи Ефимовича Репина, а остальные в честь других людей с фамилией Репин.

Россия 
 Улица Репина — улица в Брянске.
 Улица Репина — улица в Волгограде.
 Улица Репина — улица в Екатеринбурге.
 Улица Репина — улица в Калининграде.
 Улица Репина — улица в Липецке.
 Улица Репина — улица в Москве.
 Улица Репина — улица в Перми.
 Улица Репина — улица в Петрозаводске.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Репина — улица в Василеостровском районе;
 Улица Репина — улица в Ломоносове;
 Улица Репина — улица в Репине.
 Улица Репина — улица в Ставрополе.
 Улица Репина — улица в Твери.
 Улица Репина — улица в Томске, названная в честь революционного и военного деятеля Василия Ивановича Репина.
 Улица Репина — улица в Чебоксарах.

Крым 
 Улица Репина — улица в Евпатории.
 Улица Репина — улица в Симферополе.

Украина 
 Улица Репина — улица в Виннице.
 Улица Репина — улица в Кременчуге.
 Улица Репина — улица в Луцке.
 Улица Репина — улица в Харькове.
 Улица Репина — улица в Черкассах.

Казахстан 
 Улица Репина — улица в Алма-Ате.

См. также 
 Площадь Репина

Примечания